Overland Track - uma das trilhas mais famosas da Austrália

Localidades

Overland (Missouri)

Desambiguação